The Paper Chase est un roman de John Jay Osborn, Jr. publié en 1970 ;
 The Paper Chase est le titre original du film américain La Chasse aux diplômes, réalisé par James Bridges en 1973 ;
  est une série télévisée américaine créée en 1978 ;
 The Paper Chase ou the pAper chAse est un groupe de rock alternatif américain.